«Луна́ в сто́чной кана́ве» () — фильм режиссёра Жан-Жака Бенекса 1983 года, снятый по роману американского писателя Дэвида Гудиса. Участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля 1983 года.

Сюжет 

Докер марсельского порта Жерар разыскивает насильника своей сестры (с которой он сам, возможно, находился в инцестуальной связи). После изнасилования она покончила жизнь самоубийством, перерезав себе горло бритвой. Жерар каждую ночь приходит на аллею, где она погибла. Его подозрения падают на собственного брата-алкоголика Фрэнка и некоего Ньютона. С сестрой Ньютона Лореттой у него завязываются близкие отношения. В фильме остаётся много недосказанностей и не раскрывается имя преступника. Не исключено, что им был сам Жерар.

В ролях 
 Жерар Депардьё — Жерар Дельма
 Настасья Кински — Лоретта
 Виктория Абриль — Белла
 Бертис Ридинг — Лола
 Гэбриел Монне — Том
 Доминик Пинон — Фрэнк
 Милена Вукотич — Фрида
 Витторио Меццоджорно — Ньютон
 Бернар Фарси — Иисус
 Анн-Мари Коффине — Дора
 Катя Бергер — Катрин

Награды и номинации

Награды 
 1984 — Кинопремия «Сезар»
 «Лучшие декорации» — Хилтон Макконнико

 Номинации 
 1984 — Кинопремия «Сезар»
 «Лучшая актриса второго плана» — Виктория Абриль
 «Лучшая работа оператора» — Филипп Руссело

Источники

Ссылки 
 
 Интервью с Бенексом () // Film Comment, 1983

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Жан-Жака Бенекса
Фильмы Франции 1983 года
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Gaumont